Vlachou ist der Familienname folgender Personen:

 Eleni Vlachou (1911–1995), griechische Journalistin
 Maria Vlachou (* 1973), griechische Seglerin